Острова Санак представляют собой группу необитаемых островов в заливе Аляска, являются частью Восточных Алеутских островов. В административном отношении входят в состав штата Аляска.

Крупнейший остров группы — Санак, к юго-востоку от него находится более мелкий остров Катон. В группу входят также небольшие острова Лонг (к западу от Санака), Элма (между Санаком и Катоном) и ряд совсем мелких островков и рифов.

Острова покрыты растительностью, например песчаным колосняком. Общая площадь группы островов составляет 157.617 км².

Ссылки 
  Бюро переписи населения США
 Sanak Islands в GNIS

Алеутские острова
Острова Берингова моря
Острова Аляски